The Rascals (изначально были известны как The Young Rascals) — американская рок-группа, существовавшая в 1964—1972 годах. Группа выпустила большое количество синглов, занявших первые места в чартах в Северной Америке в середине 1960-х годов. В 1997 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Состав 
 Эдди Бригати (при рождении Эдвард Бригатти младший, род. 22 октября 1945, Гарфилд, Нью-Джерси) — вокал, ударные музыкальные инструменты
 Феликс Кавальер (род. 23 ноября 1942, Пелхам, Нью-Йорк) — вокал, клавишные музыкальные инструменты
 Джин Корниш (род. 14 мая 1945, Оттава, Канада) — гитара, вокал
 Дино Данелли (23 июля 1944, Джерси-Сити, Нью-Джерси — 15 декабря 2022) — ударные
 Дэвид Бригати (род. 29 октября 1940, Гарфилд, Нью-Джерси) — бэк-вокал
 Роберт Попвелл (род. 29 декабря 1950, Дейтона-Бич, Флорида) — Бас-гитара
 Дэнни Вейс (род. 28 сентября 1948, Хантингтон Парк, Калифорния) — гитара

Дискография

Альбомы 
В лейблах/каталогах Atlantic 8123-8148 группа упомянута как «The Young Rascals», а начиная с Atlantic 8169 как «The Rascals».

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Rolling Stone: The Rascals  — статьи в журналеRolling Stone
 Allmusic: The Rascals — статьи на Allmusic
 New Rascals 
 "The Rascals' Struggle for Change, " Pop Matters; 2007, by Tony Sclafani

Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1965 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1972 году
Исполнители Atlantic Records
Члены Зала славы рок-н-ролла